Jan Jakob Lodewijk ten Kate (1819-1889), Nederlands dichter en dominee
 Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1850-1929), Nederlands kunstschilder en zoon van bovenstaande